Zenodoro – matematico greco
Zenodoro – scultore greco